

Fumetto 
 Ammo – personaggio Marvel Comics

Giochi 
 Ammo – gioco di ruolo

Musica 
 Ammo – gruppo musicale belga-canadese
 Ammo – musicista statunitense (vero nome Joshua Coleman)
 DJ Ammo – disc jockey statunitense (vero nome Damien Leroy)